Mathis le peintre peut désigner :
 Mathis le peintre, opéra de Paul Hindemith
 Mathis le peintre, symphonie de Paul Hindemith